Капра́л:
 Капра́л, также как младший капрал — чин, унтер-офицерское звание в некоторых вооружённых силах зарубежных и исторических государств.
 Капрал в скаутском движении — мальчик, который помогает вожатому «патруля» — первичного подразделения, которое состоит из 5 мальчиков.

Названия 
 WAC Corporal — ракета США, ставшая основой для создания MGM-5 Corporal.
 MGM-5 Corporal — баллистическая ракета США.
 ПСТ «Капрал» — российский травматический пистолет.

Фамилия 
 Капрал, Игорь Алексеевич (в монашестве Иларион; 1948—2022) — епископ Русской Православной Церкви Заграницей, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский.